Desa Cikedokan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cikedokan (administrativ by i Indonesien, lat -6,33, long 107,08), Jawa Barat, 
 Desa Cikedokan (administrativ by i Indonesien, lat -7,25, long 107,83), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar